Соревнования в плавании в эстафете 4×100 метров вольным стилем у мужчин на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 года прошли 3 августа.

Рекорды 
До начала соревнований рекорды были следующие.

Результаты

Предварительные заплывы 
Предварительные заплывы стартовали 3 августа в 11:12 по местному времени.

Финал 
Финал стартовал 3 августа в 18:10 по местному времени.

Источники 
 График заплывов 
 Стартовый лист 
 Результаты предварительных заплывов 
 Результаты финала 

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018